Atà és un nom masculí àrab —en àrab عطاء, ʿAṭāʾ— que literalment significa «regal», «present», «do». Si bé Atà és la transcripció normativa en català del nom en àrab clàssic, també se'l pot trobar transcrit Ata, Ata' ... Aquest nom també el duen musulmans no arabòfons que l'han adaptat a les característiques fòniques i gràfiques de la seva llengua.

Vegeu aquí personatges i llocs que duen aquest nom.

Vegeu també Atà-Al·lah i Atiyya.

Notes 

Ata